Gardena puede referirse a:

 El río Gardena.
 El valle Gardena, valle del río del mismo nombre.
 Gardena, marca de material de jardinería.